

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Simh“ beginnt.

Simh 



Simha 
 Simḥa bar Šemu’el, rabbinischer Gelehrter
 Simhan, Meera, britische Schauspielerin indischer Abstammung